Будула́н, Будалан () — село в муниципальном районе «Агинский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России. Административный центр сельского поселения «Будулан».

География 
Находится на юге района, на левом берегу реки Онон, на расстоянии 81 км к юго-юго-востоку от окружного и районного центра — пгт Агинское.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
В 1923 годы был образован Будаланский сомонный Совет.

Статус села получил в 1937 году.

В июле 1962 года около села обнаружен железокаменный Будуланский метеорит (Budulan) массой около 100 килограмм.

В 2013 году из состава села выделено село Западный Будулан.

Законом Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК «О преобразовании и создании некоторых населенных пунктов Забайкальского края» преобразованы следующие населенные пункты:

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 70 % из 890 чел..

Инфраструктура 
 Экономика
Сельское хозяйство.
 Социальные объекты
Будуланская средняя общеобразовательная школа, детская музыкальная школа, детский сад, Дом культуры, Будуланская участковая больница, отделение почтовой связи, администрация поселения.

Транспорт 
Автодорога «Подъезд к с. Будулан» (6 км) отходит на запад от региональной автодороги 76К-002 Агинское — Нижний Цасучей.

В 120 км по автодороге находится ближайшая ж.-д. станция — Могойтуй.

Примечания

Ссылки 
Дашидондоков Ш.-Н. С. 

Населённые пункты Агинского района